Lista potwierdzonych zwycięstw lotniczych plus niepotwierdzone zwycięstwa lotnicze najskuteczniejszych austro-węgierskich pilotów myśliwskich podczas I wojny światowej według różnych źródeł.

Litery na górze tabeli to pierwsze litery nazwisk autorów. Poddany jest również stopień wojskowy (Rang), jaki pilot uzyskał w czasie swojej kariery oraz czy należał do formacji k.u.k. Luftfahrtruppen (LFT) czy też do formacji k.u.k. Seeflieger (SF).

Tabela

Ciekawostka 
Franz (Franciszek) Peter, którego rodzina pochodziła z Zaolzia, walczył przeciwko bolszewikom, brał udział w rozwoju polskiego lotnictwa.

Literatura 
 Reinhard Karl Desoye: Die k.u.k. Luftfahrtruppen – Die Entstehung, der Aufbau und die Organisation der österreichisch-ungarischen Heeresluftwaffe. 2 Bde., Diplom-Arbeit, Wien 1994, tom 2, strony 156, 303.

Zobacz też 
 Stefan Bastyr
 Stefan Stec

Linki zewnętrzne

Przypisy 

!
Listy związane z wojskowością
Listy związane z historią
Listy biograficzne